Сута́на (,  «юбка; ряса») — верхняя длинная одежда католического духовенства с длинными рукавами, носимая вне богослужения.

Сутана имеет стоячий воротник (в него вставляется колоратка — белая жёсткая вставка), длиной достигает пят. Застёгивается на ряд пуговиц. Цвет сутаны зависит от иерархического положения священнослужителя: у священника — чёрного, у епископа — пурпурного, у кардинала — алого, у папы — белого цвета.

Схожа с подрясником православного духовенства.

Литература

Ссылки 

 Сутана // Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. — СПб.: Азбука-классика, 2004-2009.
 Сутана // Энциклопедия Кругосвет

Католическое церковное и литургическое облачение
Папское облачение